Phường 10 (Quận 3)
Phường 10 (Quận 4)
Phường 10 (Quận 10)
Phường 10 (Phú Nhuận)
Phường 10 (Quận 8)
Phường 10 (Vũng Tàu)
Phường 10 (Quận 5)
Phường 10 (Quận 11)
Phường 10 (Tân Bình)
Phường 10 (Quận 6)
Phường 10 (Gò Vấp)